

Зеленовка — село, Карасуський район, Костанайська область

Зеленовка — присілок, Канаський район, Чувашія
 Зеленовка — присілок, Омський район, Омська область

ru:Зеленовка